El Undisputed WWE Universal Championship (Campeonato Universal Indiscutible de WWE, en español) existe cuando un luchador posee los dos títulos siguientes simultáneamente:

 WWE Championship, el campeonato mundial masculino de la marca Raw de WWE
 WWE Universal Championship, el campeonato mundial masculino de la marca SmackDown de WWE

En la promoción de lucha libre profesional estadounidense WWE, el término se refiere al luchador que posee y defiende ambos campeonatos juntos, aunque ambos títulos conservan sus linajes individuales.

Desde febrero de 2023, Roman Reigns es el único luchador que ha logrado la hazaña después de ganar el Campeonato Universal en Payback de 2020 y el Campeonato de WWE en WrestleMania 38.

Referencias 

Campeonatos de la WWE
Campeonatos Mundiales Peso Pesado de lucha libre